Канберра — многозначный термин.

 Канберра — город; столица Австралийского Союза (Австралии).
 Канберра — аэропорт, обслуживающий столицу Австралии Канберру, а также город Квинбиан, Новый Южный Уэльс. 
 Канберра  — стадион, расположенный рядом с Австралийским институтом спорта в Канберре, Австралия. 
 English Electric Canberra — британский средний бомбардировщик.

См. также 
 Канберра Кэпиталз — австралийский женский баскетбольный клуб.